Lyons kan syfta på:

USA 

 Lyons, Georgia, countyhuvudort, Toombs County, 
 Lyons, Indiana, ort, Greene County, 
 Lyons, Kansas, countyhuvudort, Rice County, 
 Lyons, Illinois, ort, Cook County, 
 Lyons, Michigan, ort, Ionia County, 
 Lyons, Nebraska, ort, Burt County, 
 Lyons, New York, countyhuvudort i New York, Wayne County, 
 Lyons, Ohio, ort, Fulton County, 
 Lyons, Pennsylvania, ort, Berks County, 
 Lyons, Colorado, ort, Boulder County, 
 Lyons, Oregon, ort, Linn County,